Вели́кий го́лод:

 Великий голод — крупномасштабное бедствие позднего средневековья, постигшее Европу в 1315—1317 годах.
 Великий голод — голод, охвативший большую часть Русского царства в правление Бориса Годунова с 1601 по 1603 годы.
 Голод в Бенгалии (1769—1773) — голод в британской Индии
 Великий голод, охвативший Европу в результате извержения Тамбора 1816 г.
 Великий голод в Ирландии — голод, охвативший Ирландию в 1845—1849 годы; результат разрушительной экономической политики Великобритании в отношении Ирландии.
 Великий голод в Греции — голод в годы оккупации Греции силами Оси (1941—1942); был, в основном, результатом произвола завоевателей в отношении этой страны.